

Patronyme 

 Jacques-Marie Hénon (1749-1809), vétérinaire, professeur d'anatomie, ornithologue, taxidermiste et botaniste français
 Jacques-Louis Hénon (1802-1872), médecin, botaniste et homme politique français, fils de Jacques-Marie Hénon
 Michel Hénon (1931-2013), mathématicien et astronome français.

Toponyme 

 Hénon, commune française des Côtes-d'Armor.
 Hénon, une station du métro de Lyon.